Барыкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Барыкино — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Барыкино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области, входит в состав Ильинского сельского поселения.
 Барыкино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области, входит в состав Есиплевского сельского поселения.

Украина 
 Барыкино — село в Сватовском районе Луганской области.